U38 ou U-38 peut faire référence à :
 Rhombidodécadodécaèdre (U38), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Cygnet (U38), un sloop de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères